Gopalganj kan syfta på:

Geografi

Bangladesh 

 Gopalganj (distrikt i Bangladesh), Dhaka,

Indien 

 Gopālganj (ort), Bihar, 
 Gopalganj (distrikt i Bihar), Bihar, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar

es:Gopalganj